Ronald L. Davis, detto Boo (n. 1982), cestista statunitense
 Ronald Davis detto Ron (n. 1937), pittore statunitense
 Ronald Howard Davis, detto Ron (n. 1954), cestista statunitense
 Ron Davis (n. 1959), cestista statunitense
 Ron Davis (n. 1954), giocatore di baseball statunitense
 Ronald Glen Davis, meglio noto come Glen Davis (n. 1986), cestista statunitense

Voci correlate 

 Ron Davies (disambigua)